Jacques Blamont (1926-2020), astrophysicien français ;
 François Blamont (né en 1944), entrepreneur français, frère de Jacques.
 Princesse de Blamont-Chauvry, personnage de roman créé par Honoré de Balzac.
 Olry de Blâmont, évêque de Toul.
 François Colin de Blamont, compositeur français.

 Blamont, commune française du Doubs.
 Blâmont, commune française de Meurthe-et-Moselle.